Dit is een lijst van planetoïden 44901-45000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (44901) - || 1999 VS18|| 2 november 1999 || Spacewatch
|-
| (44902) - || 1999 VJ19|| 10 november 1999 || K. Korlević
|-
| (44903) - || 1999 VR19|| 12 november 1999 || T. Stafford
|-
| (44904) - || 1999 VH21|| 12 november 1999 || K. Korlević
|-
| (44905) - || 1999 VS22|| 13 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (44906) - || 1999 VF23|| 8 november 1999 || R. Pacheco, A. López
|-
| (44907) - || 1999 VM24|| 15 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (44908) - || 1999 VR24|| 15 november 1999 || P. Kušnirák
|-
| (44909) - || 1999 VV24|| 13 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (44910) - || 1999 VX24|| 13 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (44911) - || 1999 VJ25|| 13 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (44912) - || 1999 VN25|| 13 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (44913) - || 1999 VD26|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (44914) - || 1999 VN27|| 3 november 1999 || CSS
|-
| (44915) - || 1999 VR27|| 3 november 1999 || CSS
|-
| (44916) - || 1999 VL28|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (44917) - || 1999 VY29|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (44918) - || 1999 VV30|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (44919) - || 1999 VC31|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (44920) - || 1999 VK32|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (44921) - || 1999 VL32|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (44922) - || 1999 VE34|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (44923) - || 1999 VF34|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (44924) - || 1999 VN34|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (44925) - || 1999 VB36|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (44926) - || 1999 VC36|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (44927) - || 1999 VX36|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (44928) - || 1999 VJ37|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (44929) - || 1999 VR37|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (44930) - || 1999 VC39|| 10 november 1999 || LINEAR
|-
| (44931) - || 1999 VD39|| 10 november 1999 || LINEAR
|-
| (44932) - || 1999 VJ40|| 5 november 1999 || N. Kawasato
|-
| (44933) - || 1999 VU44|| 4 november 1999 || CSS
|-
| (44934) - || 1999 VV45|| 4 november 1999 || CSS
|-
| (44935) - || 1999 VT49|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (44936) - || 1999 VD50|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (44937) - || 1999 VU50|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (44938) - || 1999 VV50|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (44939) - || 1999 VB52|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (44940) - || 1999 VH53|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (44941) - || 1999 VQ53|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (44942) - || 1999 VM55|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (44943) - || 1999 VB57|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (44944) - || 1999 VS58|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (44945) - || 1999 VG59|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (44946) - || 1999 VU61|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (44947) - || 1999 VK62|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (44948) - || 1999 VT63|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (44949) - || 1999 VX63|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (44950) - || 1999 VY65|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (44951) - || 1999 VD68|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (44952) - || 1999 VB71|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (44953) - || 1999 VB72|| 11 november 1999 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (44954) - || 1999 VN72|| 15 november 1999 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (44955) - || 1999 VS72|| 5 november 1999 || N. Kawasato
|-
| (44956) - || 1999 VQ77|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (44957) - || 1999 VG78|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (44958) - || 1999 VT78|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (44959) - || 1999 VL82|| 5 november 1999 || LINEAR
|-
| (44960) - || 1999 VJ86|| 5 november 1999 || LINEAR
|-
| (44961) - || 1999 VS86|| 7 november 1999 || LINEAR
|-
| (44962) - || 1999 VL87|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (44963) - || 1999 VZ88|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (44964) - || 1999 VK90|| 5 november 1999 || LINEAR
|-
| (44965) - || 1999 VY92|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (44966) - || 1999 VD93|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (44967) - || 1999 VG93|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (44968) - || 1999 VC97|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (44969) - || 1999 VD97|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (44970) - || 1999 VJ98|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (44971) - || 1999 VA100|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (44972) - || 1999 VB112|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (44973) - || 1999 VV112|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (44974) - || 1999 VT114|| 9 november 1999 || CSS
|-
| (44975) - || 1999 VD145|| 13 november 1999 || CSS
|-
| (44976) - || 1999 VJ146|| 12 november 1999 || LINEAR
|-
| (44977) - || 1999 VN156|| 12 november 1999 || LINEAR
|-
| (44978) - || 1999 VN157|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (44979) - || 1999 VT157|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (44980) - || 1999 VW157|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (44981) - || 1999 VG159|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (44982) - || 1999 VD160|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (44983) - || 1999 VU163|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (44984) - || 1999 VC164|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (44985) - || 1999 VD164|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (44986) - || 1999 VT164|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (44987) - || 1999 VW168|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (44988) - || 1999 VR172|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (44989) - || 1999 VG173|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (44990) - || 1999 VD174|| 3 november 1999 || LONEOS
|-
| (44991) - || 1999 VJ174|| 12 november 1999 || LONEOS
|-
| (44992) - || 1999 VK178|| 6 november 1999 || LINEAR
|-
| (44993) - || 1999 VP178|| 6 november 1999 || LINEAR
|-
| (44994) - || 1999 VM179|| 6 november 1999 || LINEAR
|-
| (44995) - || 1999 VS184|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (44996) - || 1999 VT184|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (44997) - || 1999 VX184|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (44998) - || 1999 VH185|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (44999) - || 1999 VQ186|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (45000) - || 1999 VR186|| 15 november 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten